Konan bzw. Kōnan ist der Name mehrerer Städte in Japan:

 in der Präfektur Shiga, siehe Konan
 in der Präfektur Aichi, siehe Kōnan (Aichi)
 in der Präfektur Kōchi, siehe Kōnan (Kōchi)
 in der Präfektur Saitama, siehe Kōnan (Saitama)
 in der Präfektur Shiga, siehe Kōnan (Shiga) (in Kōka eingemeindet)
 in der Präfektur Kagawa, siehe Konan (Kagawa)

Konan ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Konan (* 1981), ivorischer Tennisspieler
 Didier Ya Konan (* 1984), ivorischer Fußballspieler
 Haouliais Axel Cédric Konan (* 1983), ivorischer Fußballspieler
 Karl Konan (* 1995), ivorisch-französischer Handballspieler
 Maurice Konan Kouassi (* 1938), Bischof von Daloa
 Oussou Konan (1989–2021), ivorischer Fußballspieler
 Sérges Konan Kouadio (* 1988), ivorischer Fußballspieler
 Vénance Konan (* 1958), ivorischer Journalist und Autor